Heriaeus delticus  — вид пауков семейства Пауки-бокоходы (Thomisidae).  Встречается в Нижнем Поволжье (Астраханский заповедник, Астраханская область, Россия). Длина тела около 5 мм, головогрудь около 2 мм. Основная окраска желтовато-коричневая с примесью белых отметин. Эпигинум самки ямковидный.
Первые две пары ног развернуты передними поверхностями вверх, заметно длиннее ног третьей и четвёртой пар. Паутину не плетут, жертву ловят своими видоизменёнными передними ногами.

См. также 

 Heriaeus buffoni

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1985 году
Heriaeus
Паукообразные Европы
Эндемики России